Leftéris Mytilinéos (en  ; né le  - mort le ) est un chanteur grec. Il a sorti environ 20 albums studio complets, sur des labels tels que Columbia Records, CBS Records International, EMI et autres.

Leftéris Mytilinéos est décédé de la COVID-19 le 5 avril 2021 à Corinthe lors de la pandémie de Covid-19 en Grèce à 74 ans.

Discographie 
Il a sorti les albums suivants :

 "Λευτέρης Μυτιληναίος" (Colombie, 1971)
 "Nο 2" (EMI (réédition), 1974)
 "Αυταπάτες" (Columbia, 1975, album partagé)
 "Nο 3" (Colombie, 1975)
 "Ένα Δάκρυ. ." (Colombie, 1977)
 "Τα Φώτα Χαμηλώστε" (CBS, 1979)
 "Πού Νάσαι" (CBS, 1980)
 "Θά Σέ Λησμονήσω" (CBS, 1981)
 « Στάσου Μια Στιγμή » (CBS, 1983)
 "Λίγο Πριν Ξημερώσει" (CBS, 1984)
 "Θα Περιμένω" (CBS, 1985)
 "Ότι Έχω Και Δεν Έχω" (CBS, 1986)
 "Αντικανονικά. . . Σ' Αγαπώ" (Pan-Vox, 1987)
 "Λαικό Ξεφάντωμα" (Pan-Vox, 1988, album partagé)
 "Καμμιά Δεν Σου Μοιάζει" (EMI, 1988)
 "Για Προδομένους" (EMI, 1990)
 "Και Το Ρωτάς" (Music Box International, 1994)
 "Μονάχα Δυο Βραδιές" (Music Box International, 1996)
 "Η Δική Μου Υπογραφή" (Legend Recordings, 2002)

Références

Liens externes 

Personnalité liée à Athènes
Mort de la maladie à coronavirus 2019 en Grèce
Naissance en avril 1946
Décès en avril 2021